

Топоніми 
Цубаме — місто в Японії, у префектурі Ніїґата.

Потяг 
Цубаме — швидкісний потяг сінкансен.